Андрус Калласту (; род. 17 апреля 1967, Пярну) — эстонский композитор и дирижёр. После окончания ДМШ в Пярну () учился в Таллинской консерватории. Учредитель и организатор . Автор многочисленных музыкальных произведений и публикаций, а также активный участник Эстонской Википедии, где зарегистрирован под собственным именем .

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Эстонии
Выпускники Эстонской академии музыки и театра